Минералогический музей ИРНИТУ им. А. В. Сидорова — музей, расположенный в Иркутске по адресу ул. Лермонтова, 83 корпус «Е».

История 
К моменту организации в Иркутске горного института в 1930 году в городе уже был небольшой минералогический музей бывшего политехникума, организованный в своё время старейшим геологом Сибири В. И. Тихомировым. 

В 1930-е годы музей существенно пополнился коллекциями объединения «Союззолото», частной коллекцией профессора А. В. Львова и закупленной в Германии петрографической коллекцией Кранца. 

В создании музея принимали активное участие преподаватели и студенты геологического факультета.

Экспозиция 
Музей является крупнейшим за Уралом минералогическим музеем по богатству, разнообразию и представительности коллекции минералов, горных пород и полезных ископаемых Восточной Сибири. 

В настоящее время коллекция минералогического музея насчитывает более 27 тысяч экспонатов.

Примечания

Литература 
 Козлов И. И. «Путеводитель по Иркутску». — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982. — С. 182—183. — 192 с. — 50000 экз.

Ссылки 
 
 

Музеи Иркутска
Минералогические музеи России
Иркутский технический университет